Esistono due comuni francesi con questo nome

Avançon – Alte Alpi
Avançon – Ardenne